Николай Павлович Воронцов-Вельяминов (1823—1901) — попечитель Харьковского учебного округа. .

Биография 
Родился  года в семье Павла Петровича Воронцова-Вельяминова (1795—1869) и его жены Александры Рахомовны, урождённой Князевой. У них было десять детей: 8 сыновей и две дочери.

Окончил Московский кадетский корпус и Михайловское артиллерийское училище.

Начал службу 22 июля 1840 года. В период реформ Александра II был назначен председателем Люблинской комиссии по крестьянским делам. В 1869 году был награждён майоратом в Царстве Польском. Затем был помощником попечителя Варшавского учебного округа; весной 1866 года был произведён в чин действительного статского советника.

В чин тайного советника был произведён 1 января 1879 года. С 30 декабря 1884 года занимал должность попечителя Харьковского учебного округа.

Умер в 1901 году.

Был женат. Имел двух сыновей — Александра и Алексея (1859—?).

Награды  
 орден Св. Анны 2-й ст. с императорской короной (1871)
 орден Св. Владимира 3-й ст. (1874)
 орден Св. Станислава 1-й ст. (1876)
 орден Св. Анны 1-й ст. (1883)
 орден Св. Владимира 2-й ст. (1887)
 орден Белого Орла (1890)

Примечания 

Николай Николаевич
Попечители Харьковского учебного округа